

Anno 
 932 o 932 a.C.

Codici 
 932 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico John J. McCarthy Observatory, a New Milford (Connecticut), nella Contea di Litchfield.

Matematica 
 932 – numero